Моравице могу бити:
 Моравице (Врбовско), насеље града Врбовског, Приморско-горанска жупанија, Хрватска
 Моравице (Опава), насељено место у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка

или:
 Брод Моравице, насеље и седиште истоимене општине, Приморско-горанска жупанија, Хрватска
 Долњи Моравице, насељено место у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка

Види још 
 Моравица (вишезначна одредница)